Chiesa di Santa Maria delle Vittorie a Fiamenga, frazione di Foligno
 Chiesa di Santa Maria delle Vittorie a Linfano, frazione di Arco
 Chiesa di Santa Maria delle Vittorie a Percile

Pagine correlate
Chiesa di Santa Maria